Schierbrand ist der Familienname folgender Personen:

 Wolf Curt von Schierbrand (1807–1888), deutsch-niederländischer General-Lieutenant, Mäzen und Naturforscher
 Wolf von Schierbrand (1851–1920), amerikanischer Journalist und Autor